Фили́пп Сильве́н Сендеро́с (; 14 февраля 1985, Женева) — швейцарский футболист, защитник. Выступал за сборную Швейцарии, участник чемпионатов мира 2006, 2010 и 2014 годов.

Биография

Клубная карьера 
Начинал свою футбольную карьеру в швейцарском клубе «Серветт».

В декабре 2002 года был подписан лондонским «Арсеналом». В течение сезона 2005/2006 Филипп забил свои первые голы за «канониров», в проигранном матче с «Вест Бромвич Альбионом» (1:2) и в победном матче (7:0) с «Мидлсбро».

Перед началом сезона 2008/09 Сендерос перешёл на правах аренды в итальянский «Милан». С момента перехода в новый клуб он быстро получил травму и никак не мог пробиться в основной состав команды. Дебютировал за «Милан» в матче Кубка УЕФА против португальской «Браги». В общей сложности он провёл 15 матчей за итальянскую команду, прежде чем вернуться в «Арсенал».

После возвращения в «Арсенал» Сендерос провёл 2 матча в составе «канониров» в Кубке Лиги, и в январе 2010 года он присоединился к ливерпульскому «Эвертону» до конца сезона. Дебютировал за «Эвертон» в матче против клуба «Уиган Атлетик» Выйдя в 3 матчах за «Эвертон», по окончании сезона Сендерос вернулся в «Арсенал».

8 июня 2010 года Филипп Сендерос, покинувший на правах свободного агента «Арсенал», подписал 3-летний контракт с «Фулхэмом».

31 января 2014 года стал футболистом испанской «Валенсии».

5 июня 2014 года стал футболистом бирмингемской «Астон Виллы», заключив контракт на 2 года.

29 января 2016 года присоединился к «Грассхопперу», подписав 6-месячный контракт.

31 августа 2016 года подписал с шотландским «Рейнджерс» однолетний контракт, пройдя просмотр.

7 августа 2017 года Сендерос на правах свободного агента подписал контракт с клубом MLS «Хьюстон Динамо». В американской лиге дебютировал 9 сентября 2017 года в матче против «Колорадо Рэпидз». 3 марта 2018 года в матче стартового тура сезона против «Атланты Юнайтед» забил свой первый гол в MLS, и был включён в символическую сборную недели. 7 июля 2018 года в матче против «Миннесоты Юнайтед» сделал дубль, и ещё раз попал в символическую сборную недели MLS. В сезоне 2018 пропустил 15 матчей из-за травм подколенного сухожилия. По окончании сезона 2018 срок контракта Сендероса с «Хьюстон Динамо» истёк.

10 сентября 2019 года присоединился к «Кьяссо». 16 декабря 2019 года Филипп Сендерос объявил о завершении футбольной карьеры.

Карьера в сборной 
Сендерос прошёл все возрастные группы сборной Швейцарии, начиная с 15-летней.

За главную сборную страны он дебютировал в марте 2005 против сборной Франции. Он также принимал участие в чемпионате мира 2006, 2010 и 2014 годов, а также Евро-2008.

Достижения 
Арсенал
 Кубок Англии: 2005
 Emirates Cup: 2007
 Амстердамский турнир: 2005, 2007
 Лига чемпионов УЕФА: 2006 (финалист)
 Кубок Футбольной Лиги: 2007 (финалист)
 Суперкубок Англии по футболу: 2005 (финалист)
Хьюстон Динамо
 Открытый кубок США: 2018

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Кьяссо»